

Geografia 
 Isole Furneaux – gruppo di isole della Tasmania in Australia

Persone 
 Tobias Furneaux – militare, navigatore ed esploratore britannico
 Yvonne Furneaux – attrice francese